Zeugin der Anklage steht für
 Zeugin der Anklage (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Agatha Christie (1925 erstveröffentlicht als Traitor’s Hands in der Zeitschrift Flynn’s, 1933 in der Kurzgeschichtensammlung Der Hund des Todes)
 Zeugin der Anklage (Theaterstück), Theaterstück von Agatha Christie (1953)
 Zeugin der Anklage (1957), US-amerikanischer Kriminalfilm des Regisseurs Billy Wilder
 Zeugin der Anklage (1982), US-amerikanischer Kriminalfilm des Regisseurs Alan Gibson
 Zeugin der Anklage (2016), englischer Kriminalfilm des Regisseurs Julian Jarrold